Andros může znamenat:

 Andros (Řecko) – ostrov, regionální jednotka a obec v Řecku
 Andros (město) – obecní jednotka, komunita a město na ostrově Andros v Řecku
 Andros (Bahamy) – souostroví v Bahamách
 Severní Andros – ostrov a distrikt v Bahamách
 Andros Town – město na ostrově Severní Andros v Bahamách
 Střední Andros – distrikt v Bahamách
 Jižní Andros – ostrov a distrikt v Bahamách